Загоре може бити:
 Загоре (Мошћеничка Драга), насеље у општини Мошћеничка Драга, Хрватска
 , насеље у општини Стара Загора, Бугарска
  (такође Загора, Загорје, Загорја), област у средњовековној Бугарској

Види још 
 Загора, вишезначна одредница
 Загорје, вишезначна одредница